Bialik může znamenat:
 jména osob:
 Chajim Nachman Bialik – židovský básník
 Mayim Bialik – americká herečka

 geografické názvy
 Kfar Bialik – vesnice v Izraeli
 Kirjat Bialik – město v Izraeli